Montague is een plaats (town) in de Canadese provincie Prins Edwardeiland en telt 1995 inwoners (2006). De oppervlakte bedraagt 3,04 km².

Plaats in Prins Edwardeiland